Стивен Зу (; род. 28 апреля 1989, Сан-Франциско, Калифорния, США), наиболее известный как ZHU — музыкальный продюсер и вокалист в жанре электронной музыки. Участник лейбла «Mind of a Genius Records». До середины 2014 года оставался анонимным.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Другие треки и ремиксы

Примечания

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами
Музыканты в жанре электронной музыки
Родившиеся в 1989 году